Rywalizacja kobiet w narciarskim slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na torze o nazwie Buttermilk Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 11 marca o 9:40, z kolei finał 13 marca o 9:30. Złoty medal wywalczyła Chinka Eileen Gu, która pokonała drugą Mathilde Gremaud oraz trzecią Megan Oldham.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021